Футагава () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Футагава, Бунтаро (1899—1966) — японский режиссёр и писатель. 
 Футагава, Такахиро (род. 1980) — японский футболист.